Nachum ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Nachum Admoni (* 1929), Direktor des israelischen Geheimdienstes
 Nachum Erlich (1959–2023), israelischer Violinist und Hochschullehrer
 Tim N. Gidal  (eigentlich Ignatz Nachum Gidalewitsch; 1909–1996), deutsch-israelischer Fotojournalist und Hochschullehrer
 Nachum aus Gimso (1./2. Jh.), jüdischer Gelehrter des Altertums
 Nahum Goldmann (1895–1982), russischer Zionist, Gründer und Präsident des Jüdischen Weltkongresses
 Nachum der Meder (1. Jh.), jüdischer Rechtsgelehrter und Tannait
 Nachum Elieser Rabinovitch (1928–2020), israelischer Rabbiner und Hochschullehrer
 Nachum Schaikewitsch (1850–1905), jiddischer Schriftsteller
 Nachum Sokolow (1859–1936), Präsident der Zionistischen Weltorganisation, Pionier des modernen hebräischen Journalismus und hebräischer Schriftsteller
 Nachum von Tschernobyl (1730–1787), chassidischer Rabbiner und Begründer der Twersky-Dynastie
 Nachum Zemach (1887–1939), Theaterdirektor und Vater des israelischen Nationaltheaters

Siehe auch:
 Nahum (Begriffsklärung)